Mikkaichi (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Ishikawa: Mikkaichi (Ishikawa) (heute: Nonoichi (Ishikawa))
 ein Dorf in der Präfektur Niigata: Mikkaichi (Niigata) (heute: Stadtteil von Shibata (Niigata))
 ein Dorf in der Präfektur Ōsaka: Mikkaichi (Ōsaka) (heute: Kawachinagano)
 ein Lehen: Mikkaichi (Han)